Con vita privata si intendono gli aspetti biografici dell'individuo in contrapposizione a quelli caratterizzanti la vita pubblica, identificabili con il termine inglese privacy che qualifica anche il diritto alla riservatezza delle stesse informazioni personali.

Cinema
 Vita privata (Vie privée) – film del 1961 diretto da Louis Malle
 Vita privata (Chastnaya zhizn) – film del 1982 diretto da Yuli Raizman

Note